Festiwal teatralny – festiwal, którego celem jest prezentacja wybranych przedstawień teatralnych; festiwal teatralny może przybrać formę przeglądu lub konkursu.

Festiwale teatralne w Polsce 

Najstarszym festiwalem teatralnym i jedynym teatralnym konkursem aktorskim w Polsce są Kaliskie Spotkania Teatralne, organizowane od 1960.

 Kaliskie Spotkania Teatralne
 Łódzkie Spotkania Teatralne
 „Scena Młodych” Festiwal Teatralny w Lublinie
 Spotkania Teatralne Zwierciadła
 „Sąsiedzi” – Festiwal Teatrów Europy Środkowej w Lublinie
 Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” w Kaliszu
 Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych i Plastycznych „Zdarzenia” w Tczewie (im. Józefa Szajny)
 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej
 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej TrotuArt w Łodzi
 Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic” w Cieszynie
 Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski w Radomiu
 Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Konfrontacje” w Lublinie
 Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Demoludy” w Olsztynie
 Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Dialog-Wrocław” we Wrocławiu
 Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt” w Toruniu
 Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Malta” w Poznaniu
 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Katowice Dzieciom” w Katowicach
 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA w  Gdańsku
 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze
 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Krakowie
 Eye On Culture Festival w Warszawie
 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych „R@port” w Gdyni
 Festiwal Prapremier w Bydgoszczy
 Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” w Sopocie
 Ogólnopolski Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi
 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wielkopolskim
 Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt” w Szczecinie
 Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny Kontestacje w Lublinie
 Międzynarodowy Festiwal ANIMO Kwidzyn

Przypisy